Lissocarcinus är ett släkte av kräftdjur. Lissocarcinus ingår i familjen simkrabbor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Simkrabbor
Lissocarcinus